Welt désigne notamment :
 la traduction du mot «  » en allemand

Patronyme 

  (1835-1925), homme politique néerlandais ;
  (1958-), homme politique allemand ;
 Greg Welts (?-), musicien américain ;
  (1947-), homme politique allemand.
 Jennifer Welts (1992-), actrice néerlandaise

Toponyme 

 Welt (Frise du Nord), une commune d'Allemagne.

Médias 
 Welt, chaîne de télévision privée allemande.
 Die Welt, un des trois plus grands quotidiens allemands.

Patronyme germanique
Patronyme néerlandais